

Geografia 
 Jericó – comune brasiliano
 Jericó – comune colombiano del dipartimento di Antioquia
 Jericó – comune colombiano del dipartimento di Boyacá
 Jerico River – fiume degli Stati Uniti d'America

Persone 
 Jerico – cantautore italiano
 José Jericó – storico spagnolo

Varie 
 Jerico – nome proprio di persona maschile
 Jerico – casa di produzione cinematografica francese

Pagine correlate 
Jericho